Esta é uma lista de Futebolistas da Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol.

Jogadores

Antigos jogadores da Académica

Treinadores 
 (1980-1981)  Mário Wilson
 (1984-1985)  Jesualdo Ferreira
 (1985-1989), (1995-1998)  Vítor Oliveira
 (1998-1999)  Raul Águas
 (1999-2000)  Carlos Garcia
 (2000-2002)  João Alves
 (2002-2003)  Artur Jorge
 (2003-2004)  João Carlos Pereira
 (2004-2006)  Nelo Vingada
 (2006-2007)  Manuel Machado
 (2007-2009)  Domingos Paciência
 (2009-2009)  Rogério Gonçalves
 (2009-2010)  André Villas Boas
 (2010-2011)  Jorge Costa
 (2010-2011)  José Guilherme
 (2010-2011)  Ulisses Morais
 (2011-2013)  Pedro Emanuel
 (2013-2014)  Sérgio Conceição
 (2014-2015)  Paulo Sérgio
 (2014-2015)  José Viterbo
 (2014-2015)  Filipe Gouveia
 (2015-2016)  Costinha

Por temporada

2016-17 
Atualizado em 2 de fevereiro de 2017.

Equipa técnica

2017-18

Treinadores 

Associação Académica de Coimbra
Academica Coimbra